Basista může být:

 Basista (obec), filipínská obec
 muzikant (hudebník, hráč) hrající na kontrabas
 hráč na basovou kytaru
 zpěvák (pěvec) s basovým hlasem
Osoby s tímto jménem:

 Jakub Basista (* 1958) – polský historik
 Maksymilian Basista (1883–1967) - polský politický a společenský aktivista
 Władysław Basista (1928–2021) - polský římskokatolický duchovní, pedagog, filolog, logoped a sociální aktivista